Лос Ханос има више значења:

 Лос Ханос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ханос (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику